Rödin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rödin (geb. 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Gustaf Rödin (1898–1949), schwedischer Opernsänger (Tenor)